USS Vallejo je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Vallejo (CL-112) 
 USS Vallejo (CL-146)

Vallejo